

Francja 
1 departament:
 Marne 

1 miasto:
 La Marne 

1 rzeka:
 Marne

Holandia 
1 gmina:
 De Marne

Niemcy 
1 miasto:
 Marne – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Dithmarschen

Stany Zjednoczone 
2 miasta:
 Marne (Iowa)
 Marne (Ohio)